Cromers ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cromers (Georgia)
 Cromers (Ohio)

Siehe auch:
 Cromer (Begriffsklärung)